Джонні Вейр (1984) — американський фігурист—одиночник.
 Джуліан Олден Вейр (1852—1919) — американський художник-імпресіоніст.
 Енді Вейр (1972) — американський письменник.
 Пол Вейр (1969) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBO, призер чемпіонату Європи.

 Вейр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Вейр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Вейр-Монтон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.

Див. також 
 Елізабет Вейр
 Клан Вейр
 Сайлас Вейр Мітчелл